Sant Baldiri o Boi de Zamora, sant llegendari, probablement inexistent, venerat a les terres de Zamora
 Sant Baldiri de Nimes (Orleans, mil·lenni I – Nimes, 259), diaca i màrtir de Nimes, avui venerat com a sant en diverses confessions cristianes
 Toponímia:
 Sant Baldiri (Cistella), entitat de població al municipi de Cistella (l'Alt Empordà)  
 Sant Baldiri (Lliçà d'Amunt), ermita al barri de Sant Baldiri prop de la Sagrera al municipi de Lliçà d'Amunt  
 Sant Baldiri de Galliners, ermita gòtica al municipi de Vilademuls (el Pla de l'Estany) 
 Sant Baldiri de Llobregat, església al municipi de Sant Boi de Llobregat (el Baix Llobregat)  
 Sant Baldiri de Solius, ermita al municipi de Santa Cristina d'Aro (el Baix Empordà)  
 Sant Baldiri de Tavellera, cel·la monàstica al terme municipal del Port de la Selva (l'Alt Empordà)
 Ermita de Sant Baldiri (Cadaqués), església al municipi de Cadaqués (l'Alt Empordà)  
 oratori de Sant Baldiri, capella-oratori a Palafrugell (el Baix Empordà)   
 Pedró de Sant Baldiri, construcció a Sant Boi de Lluçanès (Osona) 
 Puig de Sant Baldiri, muntanya al Massís de l'Ardenya al municipi de Santa Cristina d'Aro (el Baix Empordà)
 Puig de Sant Baldiri (Vilademuls), muntanya al municipi de Vilademuls (el Pla de l'Estany)
 Torre de Sant Baldiri, torre de guaita del municipi del Port de la Selva (l'Alt Empordà)  
 Miscel·lània: Decapitació de Sant Baldiri, pintura gòtica de Lluís Dalmau de mitjans del  que es va fer per formar part del retaule major de l'església de Sant Boi de Llobregat i es conserva al MNAC